Thornett ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Thornett (* 1937), britischer Trotzkis
 Dick Thornett (1940–2011), australischer Wasserball-, Rugby-League- und Rugby-Union-Spieler
 Janice Thornett (* 1943), australischer Schwimmer
 John Thornett (* 1935), australischer Rugby-Union-Spieler
 Ken Thornett (* 1937), australischer Footballspieler